Miejscowości w USA:
 Tripp – miasto w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Hutchinson
 Tripp – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Bayfield
Gminy w USA:
 Tripp (ang. Tripp Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Bayfield
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Tripp (ang. Tripp County) – w stanie Dakota Południowa